CDN je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kanado.
 Cisco Discovery Protocol

Glej tudi 

Kratice